Willistoniella är ett släkte av tvåvingar. Willistoniella ingår i familjen Ropalomeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Willistoniella